Penerf renvoie à :

 Penerf, village de la commune française de Damgan, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne ;
 Penerf, fleuve du Morbihan, région Bretagne ;
 Huître de Pénerf, cru de Penerf.